Wedau steht ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Wedau (Duisburg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Wedau (Papua-Neuguinea), Stadt in Papua-Neuguinea
 Wedau, historischer deutscher Name der Gemeinde Valdoie, Département Territoire de Belfort, Frankreich

Wedau ist ein Familienname:

 Marcus Wedau (* 1975), deutscher Fußballspieler

Wedau steht außerdem für:

 Wedau, ehemalige Bezeichnung des Sportparks Duisburg bei Wedau, kreisfreie Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen
 Wedau (Sprache), Sprache in Papua-Neuguinea